Nessel peut désigner :
 John Nessel (1952 -), un joueur de football américain
 Xavier Nessel (1834-1918), un archéologue, collectionneur et homme politique alsacien

Homonymie de patronyme